Роберт Скейлз (; около 1395—1418) — английский аристократ, 6-й барон Скейлз.

Биография 
Роберт Скейлз был сыном 5-го барона Скейлза того же имени, и его жены Элизабет Бардольф, дочери 4-го барона Бардольфа. В 1402 году, будучи ещё ребёнком, он унаследовал родовые земли и баронский титул. Роберт умер совсем молодым и не успел обзавестись семьёй, так что следующим бароном Скейлз стал его младший брат Томас.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Скейлз
Роберт Скейлз, 6-й барон Скейлз
Бароны Англии XV века